Lotti steht für:

 Lotti (Vorname), weiblich – siehe dort zu Namensträgerinnen

Lotti ist der Familienname folgender Personen:
 Antonio Lotti (um 1667–1740), italienischer Komponist
 Giacomo Angelo Lotti (1784–1850), Schweizer Notar und Politiker 
 Giacomo Francesco Lotti (1759–1814), Schweizer Richter und Politiker 
 Helmut Lotti (* 1969), belgischer Sänger
 Lorenzo Lotti, (1490–1541), italienischer Architekt und Bildhauer 

Siehe auch:
 Loti (Begriffsklärung)
 Lotte (Begriffsklärung)
 Lottie